Kopalnia Węgla Kamiennego Gliwice – nieczynna kopalnia węgla kamiennego w Gliwicach
 Kopalnia Gliwice – zlikwidowany wąskotorowy przystanek kolejowy w Gliwicach